Dalton-Modell steht für:
 das Atommodell nach John Dalton, siehe John Dalton #Zur Atomtheorie
 ein pädagogisches Konzept, siehe Daltonplan